Bridget – forma inglese del nome proprio di persona Brigida
 Bridget – personaggio della serie di videogiochi Guilty Gear
 Bridget – personaggio della serie televisiva Medium
 Bridget – personaggio della serie televisiva Beautiful
 Bridget – cavallo da corsa
 USS Bridget (DE-1024) – nave della marina militare statunitense

Pagine correlate 
 Bridgette